Fuhlsbüttel Nord (Hamburg), een buurt in Fuhlsbüttel
Fuhlsbüttel Nord (metrostation), een station van de Hamburgse metro